

Geografia
 Cantone di Francisco de Orellana – cantone dell'Ecuador nella Provincia di Orellana
 Orellana de la Sierra – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Orellana la Vieja – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Provincia di Orellana – provincia dell'Ecuador
 Puerto Francisco de Orellana – città dell'Ecuador, capoluogo della Provincia di Orellana

Persone
 Alejandro Ulises Carrasco Orellana (1978) – ex calciatore cileno
 Cristóbal Orellana (1983) – attore messicano
 Daniel González Orellana (2002) – calciatore cileno
 Fabián Orellana (1986) – calciatore cileno
 Fernando Vicente Gaibor Orellana (1991) – calciatore ecuadoriano
 Francisco de Orellana (1511-1546) – esploratore e conquistador spagnolo
 Gaston Orellana (1933) – pittore spagnolo
 Jean Jonathan Márquez Orellana (1985) – calciatore guatemalteco
 José María Orellana Pinto (1872-1926) – politico guatemalteco
 Juan Orellana (1997) – calciatore argentino
 Juan Carlos Orellana (1955) – ex calciatore cileno
 Luis Alberto Orellana (1961) – politico italiano
 Moisés Xavier García Orellana (1990) – calciatore salvadoregno
 Narciso Orellana (1995) – calciatore salvadoregno
 Nicolás Orellana (1995) – calciatore cileno
 Sebastián Ignacio Vegas Orellana (1996) – calciatore cileno

Altro
 Mannophryne orellana – anfibio anuro, appartenente alla famiglia degli Aromobatidi